Двинянинов — фамилия.

 Двинянинов, Андрей Алексеевич (1985—2017) — слэдж-хоккеист.
 Двинянинов, Арнольд Валентинович (1937—2021) — Герой Социалистического Труда (1974).